Ormenio (en griego, Ορμένιο) es el nombre de una antigua ciudad griega de Tesalia, que fue mencionada por Homero en el catálogo de las naves de la Ilíada, donde formaba parte de los territorios que gobernaba Eurípilo.

En la mitología griega, Ormenio fue fundada por Ormeno. Fénix era también de Ormenio,  nieto de Ormeno, pero la sucesión al trono quedó en poder de Eurípilo, primo suyo, porque, según Demetrio de Escepsis, Fénix había abandonado su patria.

En época de Estrabón, que menciona que su nombre había cambiado a «Orminio», formaba parte de los territorios que dependían de Demetríade. El geógrafo la sitúa al pie del monte Pelión, cerca del golfo de Págasas, a veintisiete estadios de Demetríade y a veinte de Yolco.

Sin embargo, algunos estudiosos actuales consideran que la ubicación de Ormenio hecha por Estrabón no es creíble, porque al ubicarla cerca del golfo de Págasas, tal localización sería incompatible con el territorio que se le asigna en el catálogo de naves a Eumelo y creen que, en cambio, Ormenio debería estar próxima a Farsalia, en un yacimiento micénico que hay en Ktouri.

Algunos arqueólogos la han relacionado con los restos que se encuentran en la colina de Goritsa.

Referencias 

Ciudades de la antigua Tesalia